Bochkaryov est un patronyme russe porté notamment par :

 Arkadi Bochkaryov (1931-1988), joueur soviétique de basket-ball ;
 Pyotr Bochkaryov (1967-), athlète russe spécialiste du saut à la perche.